Amerikai Egyesült Államok
 Culloden (Georgia)
 Culloden (Nyugat-Virginia)